Брюа́н ():

 Брюан, Аристид (1851—1925) — французский поэт, шансонье, комедиант и владелец кабаре;
 Брюан, Либераль (Libéral Bruand; ок. 1636—1697) — французский архитектор.

См. также 
 Детен-э-Брюан